George Harrison — сольный альбом Джорджа Харрисона, вышедший в 1979 году.

Об альбоме 
Гитарное вступление для «Love Comes to Everyone» сыграл Эрик Клэптон. В 2005 году Клэптон также записал кавер-версию этой песни для своего альбома «Back Home».
Композиция «Not Guilty» впервые написана ещё в составе «The Beatles» в 1968 году для «Белого альбома». Оригинальную версию можно услышать на альбоме «Битлз» «Anthology 3», выпущенном в 1996 году.
«Here Comes the Moon» является своеобразным продолжением песни «Here Comes the Sun», написанной Харрисоном в 1969 году.
Песня «Faster» включает в себя шумы гонки Формулы-1, записанные во время Гран-при Великобритании 16 июля 1978 года.

Список композиций 
Автор всех песен — Джордж Харрисон, если не указано иное.

 «Love Comes to Everyone» — 4:36
 «Not Guilty» — 3:35
 «Here Comes the Moon» — 4:48
 «Soft-Hearted Hana» — 4:03
 «Blow Away» — 4:00
 «Faster» — 4:46
 «Dark Sweet Lady» — 3:22
 «Your Love Is Forever» — 3:45
 «Soft Touch» — 3:59
 «If You Believe» (Харрисон, Гэри Райт) — 2:55

Участники записи 
 Джордж Харрисон — вокал, гитары, бэк-вокал, бас на «Faster»
 Энди Ньюмарк — ударные
 Вилли Викс — бас
 Нил Ларсен — клавишные, минимуг
 Рэй Купер — перкуссия
 Стив Уинвуд — полимуг, гармонии, минимуг и бэк-вокал
 Эмил Ричардс — маримба
 Гэйл Левант — арфа
 Эрик Клэптон — гитарное вступление на «Love Comes To Everyone»
 Гэри Райт — синтезатор «Оберхайм» на «If You Believe»
 Дел Ньюман — аранжировки для струнных и духовых

Примечания

Ссылки 
 Обзор альбома на AllMusic от Ричарда Джинелла
 Интервью с Джорджем Харрисоном в журнале «Rolling Stone»

Альбомы Джорджа Харрисона
Альбомы 1979 года
Альбомы, спродюсированные Джорджем Харрисоном
Альбомы Dark Horse Records
Альбомы на английском языке